Травер (, ; ) — фамилия, а также топоним. Может означать:

Топоним 
  — бывшая коммуна в кантоне Невшатель, Швейцария.

Фамилия 
  (род. 1968) — французский регбист и тренер, обладатель Кубка Хейнекен в составе клуба «Брив» (1997).
 Травер, Стефан (род. 1969) — французский политик, министр сельского хозяйства и продовольствия (2017—2018).
 Химено Травер, Даниэль (род. 1985) — испанский теннисист.

См. также